Vásárhelyi Gergely (1561–1623) jezsuita pap, hitszónok
 György Lajos (1890–1950) irodalomtörténész írói álneve